Раківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Раківська сільська рада — Вінницька область, Томашпільський район
 Раківська сільська рада — Івано-Франківська область, Долинський район
 Раківська сільська рада — Херсонська область, Бериславський район